Die Dramaturgia Brasileira ist eine brasilianische Website, in welcher Lebensdaten und Quellen zu sämtlichen brasilianischen Schauspielern, Regisseuren, Musikern oder sonstigen Schaffenden aus Theater, Film und Fernsehen gesammelt und gespeichert werden. 
Die Seite ist in portugiesischer Sprache geführt und sammelt nicht nur Informationen, sondern informiert Leser auch zeitnah über aktuelle Neuigkeiten aus dem Film- und Fernsehgeschäft.

Weblinks 

 Homepage

Film-Website
Fernsehen (Brasilien)
Theater (Brasilien)
Film in Brasilien